Tongjing bezeichnet:

 Tongjing (Yubei) (统景镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yubei der chinesischen Stadt Chongqing
 Tongjing (Dejiang) (桶井土家族乡), Nationalitätengemeinde der Tujia im Kreis Dejiang in der chinesischen Provinz Guizhou